Харперс-Ферри ().

 Харперс-Ферри — город в штате Айова. Население на 2010 год — 328 человек.
 Харперс-Ферри — город в штате Западная Виргиния. Население на 2010 год — 286 человек.
 Десантные корабли-доки типа «Харперс Ферри» — серия из 4 американских десантных кораблей-доков, построенных с 1995 года и находящихся в строю до настоящего времени.